David Rivett ist der Name folgender Personen:

* David Rivett (Wissenschaftsmanager) (Albert Cherbury David Rivett; 1885–1961), australischer Chemiker und Wissenschaftsmanager
 David Rivett (Mediziner), australischer Mediziner 
 David Rivett (Musiker), britisch-australischer Musiker 
 David W. Rivett, Wirtschaftswissenschaftler